SI, Si eller si kan syfta på:

 Si – kemiskt tecken för grundämnet kisel
 Si, Suzhou – ett härad i Anhui-provinsen, KIna
  och  – en sinusintegral
 .si – Sloveniens toppdomän
 SI – en internationell standard för måttenheter och prefix Internationella måttenhetssystemet, se Système International
 SI-enhet – de enheter som ingår i Internationella måttenhetssystemet
 SI-symbol –  en symbol som representerar en SI-enhet
 SI-prefix – ett prefix som kan användas till någon av enheterna i Internationella måttenhetssystemet
 SÍ – en färöisk idrottsklubb, se Sørvágs Ítróttarfelag 
 SI – en statlig myndighet under Utrikesdepartementet med uppgift att öka omvärldens intresse för Sverige, se Svenska institutet